

Trasporti 
 Direttissima – nei trasporti, linea ferroviaria alternativa ad una preesistente, con tracciato più breve e velocità maggiore
Autostrada A1 var, detta Direttissima
Ferrovia Bologna-Firenze, detta Direttissima
Ferrovia Firenze-Roma, detta Direttissima
Direttissima (detta della Paganella) – funivia chiusa nel 1979 collegante Lavis con la cima della Paganella

Giurisprudenza 

 Per direttissima – procedimento penale speciale caratterizzato dalla mancanza dell'udienza preliminare e della fase predibattimentale

Alpinismo 
 Direttissima – nell'alpinismo, via di salita diretta verso la cima di una montagna
 Direttissima – nella televisione, trasmissione andata in onda su Rai Uno negli anni ottanta